Pietrari se poate referi la:
 Comuna Pietrari, Dâmbovița
 Pietrari, Dâmbovița
 Pietrari, Vâlcea
 Pietrari (Păușești-Măglași), Vâlcea
 Biserica de lemn din Pietrari-Anghelești
 Biserica de lemn din Pietrari
 Pietrarii de Sus, Vâlcea
 Biserica de lemn din Pietrarii de Sus
 Pietrar (pasăre)

Vezi și 
 Piatra (dezambiguizare)
 Pietraru (dezambiguizare)

 Pietrăria, Iași

Toponime românești